Druce ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Peter Druce (1920–1999), australischer Botaniker
 Duncan Druce († 2015), britischer Komponist, Geiger und Musikwissenschaftler
 George Claridge Druce (1850–1932), englischer Botaniker und Chemiker
 Herbert Druce (1846–1913), englischer Lepidopterologe
 John Druce (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Truce